Виноградов, Георгий:
 Виноградов, Георгий Павлович (1908—1980) — советский певец.
 Виноградов, Георгий Семёнович (1886—1945) — советский филолог, фольклорист, этнограф.
 Виноградов, Георгий Владимирович (1910—1988) —  советский учёный, доктор химических наук, создатель советской школы реологии.